Furco puede hacer referencia a: 
Furco (Becerreá), parroquia y lugar del municipio de Becerreá, provincia de Lugo.
Furco (Carballedo), parroquia y lugar del municipio de Carballedo, provincia de Lugo.
Furco de Abaixo, lugar de la parroquia de Lousada, municipio de Xermade, provincia de Lugo.
O Furco da Meda, lugar de la parroquia de Cedrón, municipio de Láncara, provincia de Lugo.
Furco (Muras), lugar de la parroquia de Muras, municipio de Muras, provincia de Lugo.
O Furco, lugar de la parroquia de Toldaos, municipio de Triacastela, provincia de Lugo.
Furco (Pontevedra), lugar de la parroquia de Arcos, municipio de Cuntis, provincia de Pontevedra.